

Geografia 
 Monte Canin – montagna delle Alpi Giulie, al confine fra l'Italia e la Slovenia
 Catena del Canin – massiccio montuoso delle Alpi Giulie, al confine fra l'Italia e la Slovenia

Persone 
 Ethan Canin – scrittore statunitense
 Martin Canin – pianista statunitense

Pagine correlate 
 Canine